Сергей Викторович Кудрявцев:
 Кудрявцев, Сергей Викторович (род. 1980) — российский футболист.
 Кудрявцев, Сергей Викторович (род. 1995) — казахстанский хоккеист.